

Patronyme 

 María Cegarra Salcedo (1899- 1993), poétesse espagnole.
 José Cayetano Juliá Cegarra (1979-), coureur cycliste espagnol.

Toponyme 

 Cegarra, paroisse civile de la municipalité de Candelaria dans l'État de Trujillo au Venezuela.